Il y a plusieurs toponymes aux États-Unis avec le nom de Montclair :

 Montclair (Californie)
 Montclair (New Jersey)
 Montclair (Virginie)
 Montclair, château allemand situé en Sarre

Le quartier de Montclair dans la ville d'Oakland de la Californie

Avec une orthographe différente :
 Mont Clare (Pennsylvanie)

Il y avait aussi une ligne d'automobiles des années 1950 de la marque Mercury (de la compagnie Ford) qui s'appelait Mercury Montclair.

Homonymie de toponyme